Алекса́ндр Беля́ев:
 Теребенин, Александр Иванович, чаще Теребенёв (1815—1859) — российский скульптор.
 Теребенин, Александр Георгиевич (1959—2021) — советский и российский фотограф.